Алекса́ндр (Кса́ндер) Ха́рпер Бе́ркли () () — американский актёр. Наиболее известен по роли Джорджа Мэйсона в сериале «24», а также по роли Перси в сериале «Никита».

Ранние годы 
Родился 16 декабря 1955 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, но прожил большую часть своей жизни в Нью-Джерси. Он учился в Гэмпширском колледже (), а также работал в пяти театрах филиала колледжа, при поддержке Колледжа Смита (), Колледжа Маунт Холиок (), Колледж Эмхёрста (), и университета штата Массачусетс. Беркли, работал в региональных и репертуарных театрах, после выступления в Бродвейском театре, живя при этом в Нью-Йорке.

Карьера 
Начал сниматься в кино в 1981 году. С тех пор сыграл более чем в 240 фильмах и сериалах. Озвучил персонажей ряда мультсериалов.

В 2003 году был номинирован на премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» за роль в сериале «24».

С 2016 по 2018 год снимался в сериале «Ходячие мертвецы».

Личная жизнь 

Женат на актрисе Саре Кларк, у них две дочери: Олвин Харпер (род. 23 сентября 2006 года) и Роуан (род. в марте 2010 года).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Хэмпширского колледжа